Als Mozartbrunnen werden bezeichnet:

 Mozart-Brunnen (Wien) in Wien
 Mozartbrunnen in Sankt Gilgen
 Mozartbrunnen (Dresden) in Dresden